Schnittführung steht für:
 Schnittführung (Medizin), der Verlauf von chirurgischen Schnitten
 Schnittführung (Baumpflege), das fachgerechte Entfernen von Geäst
 im Forstwesen das korrekte Ausführen von Fäll- und Trennschnitt, siehe Fälltechnik

Siehe auch:
 Schnitt, zu weiteren Begriffen im allgemeineren Sinn